Cretone ima više značenja:
 Cretone, Frosinone
 Cretone, Roma